bracia Grimm – dwaj rodzeni bracia, pisarze i uczeni niemieccy Wilhelm Karl Grimm (1786–1859) i Jacob Ludwig Karl Grimm (1785–1863), którzy dużą część swoich dzieł publikowali wspólnie
 Herman Grimm (1828–1901) – niemiecki pisarz, syn Wilhelma Karla Grimma
 Ludwig Grimm (1790–1863) – niemiecki malarz, trzeci z braci Grimmów
 Dieter Grimm (ur. 1937) – niemiecki prawnik, w latach 1987–1999 sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe
 Grimm (serial telewizyjny) – amerykański serial telewizyjny